Великий каньйон (США)
 «Великий каньйон» — американський фільм-драма режисера Лоуренса Кездана, 1991
 Великий каньйон Криму
 Великий Каньйон Гренландії

Див. також 

 Каньйон